Sydney International Aquatic Centre, het zwemstadion voor de Olympische Zomerspelen van 2000
Olympic Aquatic Centre, het zwemstadion voor de Olympische Zomerspelen van 2004
Beijing National Aquatics Center, het zwemstadion voor de Olympische Zomerspelen van 2008
London Aquatics Centre, het zwemstadion voor de Olympische Zomerspelen van 2012
Manchester Aquatics Centre